Капу́ста полева́я, или сурепица () — однолетнее травянистое растение, вид рода Капуста семейства .

Агрономическое название «сурепица».

Некоторые источники рассматривают данный вид как подвид вида Репа — , или как её синоним.

Другие названия, входящие в синонимику растения:
 
 , nom. nud.

Ботаническое описание 
Высота стебля от 75 до 100 см.

Листья простые, очерёдные, длина от 5 до 10 см. Нижние листья прикрепляются к основанию стебля черешком, у верхних(сидячих) черешок редуцирован.

Корневая система стержневая.

Формула цветка: 

Цветок актиноморфный, жёлтый, обоеполый, с двойным околоцветником, состоит из четырёх несросшихся чашелистиков (чашелистики прямостоячие) и лепестков. Цветки собраны в кисти. Цветки прикреплены к стеблю посредством цветоножки, сидячих цветков нет. Краевые цветки язычковые. Тычинок четыре, они не срастаются между собой (однобратственный андроцей), но у них срастаются пыльники. Завязь верхняя, состоит из двух сросшихся между собой плодолистиков (ценокарпный гинецей).

Тип плода чаще всего стручок.

Капуста полевая — мезофит. Создаёт сплошные заросли из своих стеблей, как и большинство сорняков, нетребователен к почвам.

Распространение 
Растение широко распространено по всей территории России и в Малой Азии.

Химический состав 
В семенах содержится глюкозид , который при расщеплении выделяет кротониловое горчичное масло (C4H7C) и глюкозу.

Хозяйственное значение и применение 
В диком состоянии до цветения посредственно поедается всеми видами скота, за исключением лошадей. Охотно поедается кроликами. При поедании коровами молоко и масло приобретают сильный редечный вкус. 

Капуста полевая — сорняк, сильно истощает почву. Засоряет культуры ярового сева, в том числе огороды.

Из семян сурепицы получают сурепное масло (35—45 %), которое идёт на создание мыла и на лакокрасочное производство. Листья сурепицы пригодны для салатов.

Из семян канадских сортов сурепицы получают пищевое растительное масло с низким содержанием эруковой кислоты  (канола,  «канадское масло пониженной кислотности»).

Примечания

Литература 
 
 
 Сурепица // Сельскохозяйственный энциклопедический словарь / Редкол.: В. К. Месяц (гл. ред.) и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 528. — 656 с. — 100 000 экз.

Ссылки 
 

Капустные
Флора Евразии
Сорные растения